Omulef ist ein deutscher Orts- und Gewässername:
 Omulef, Ort im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Omulew (Jedwabno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Omulef, Fluss im südlichen Ostpreußen, Zufluss zum Narew, seit 1945: Omulew im nördlichen Polen
 Omulef-See, Binnengewässer im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Omulew im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Omulefofen, Omulefmühle